Hallex steht für:
 eine Variation von Garum, siehe Garum#Variationen;
 Kurt Hallex (1910–), deutscher Fußballspieler und Trainer